Příjmení Münnich používalo vícero osob:

 Burkhard Christoph von Münnich (1683 – 1767) – ruský generál polní maršál
 Johann Ernst Münnich (1707 – 1788) – ruský politik a diplomat
 Ferenc Münnich (1886 – 1967) – maďarský komunistický politik, předseda vlády